Thinadhoo est un nom propre qui peut désigner :
 Thinadhoo, une île de la subdivision de Gaafu Dhaalu aux Maldives ;
 Thinadhoo, une île de la subdivision de Vaavu aux Maldives.